Blythe může být:

 místopis
 Blythe (Georgie) – město v Georgii
 Blythe (Kalifornie) – město v Kalifornii
 jméno/příjmení
 Blythe Duff (* 1962) – skotská herečka
 Randy Blythe (* 1971) – americký zpěvák